Miejscowości w USA:
 Maple Plain – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Maple Plain – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Maple Plain (ang. Maple Plain Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron